The Shaping of Middle-earth ("La formazione della Terra di Mezzo") è il titolo del quarto volume della The History of Middle-earth di J. R. R. Tolkien, edita da suo figlio Christopher, pubblicato in lingua inglese nel 1986 ed inedito in Italia.

In questo volume sono descritti e raccolti tutti i testi che costituiscono quella graduale transizione tra le prime concezioni mitologiche dei Racconti ritrovati e dei Racconti incompiuti e quelle che entreranno a far parte de Il Silmarillion. Tra questi è contenuto un trattato che può essere considerato una sorta di proto-Silmarillion, chiamato Sketch of the Mythology ("Abbozzo della mitologia").

Tre altre parti molto interessanti sono la Ambarkanta o Shape of the World ("Forma del mondo"), una raccolta di mappe e diagrammi del mondo descritto da Tolkien, gli "Annali di Valinor" e gli "Annali del Beleriand", una sorta di cronologia, che parte come schematica, ma gradualmente si trasforma in una vera e propria narrazione.

Contenuti dei libri:
Prose fragments following the Lost Tales ("Brani in prosa seguenti i Racconti perduti"); contiene tre brevi brani mai completati, che continuano idealmente le storie dei Racconti perduti: uno riguardante Tuor e il suo arrivo a Gondolin, uno riguardante l'arrivo dei Noldor nella Terra di Mezzo e uno riguardante l'occultamento di Valinor.
 The earliest 'Silmarillion''' ("Il primo Silmarillion"); anche chiamato Sketch of the Mythology ("Abbozzo della mitologia"), è il nucleo costitutivo del Silmarillion vero e proprio.The Quenta ("Il Quenta"); un ulteriore versione sviluppata dell'Abbozzo, il primo scritto propriamente narrativo dai Racconti perduti.The first 'Silmarillion' map ("La prima mappa del Silmarillion"); alcune delle primordiali mappe del Beleriand disegnate da Tolkien.The Ambarakanta ("L'Ambarakanta"); un breve trattato contenente saggi sulla cosmologia, mappe e diagrammi.The Earliest Annals of Valinor ("I primi Annali di Valinor"); una cronologia riguardante gli avvenimenti in Valinor dalla creazione del mondo al sorgere del Sole.The Earliest Annals of Beleriand ("I primi Annali del Beleriand"); una cronologia riguardante gli avvenimenti del Beleriand dal sorgere del Sole alla sconfitta di Morgoth.

Tutti i testi sono accompagnati da un commento di Christopher Tolkien, come nei precedenti volumi. Sono inoltre presenti delle traduzione incomplete in antico inglese di alcuni brani:
 Pennas-na-Ngoelaidh: un frammento di 63 versi del Quenta Noldorinwa presentato come una traduzione compiuta dall'originale elfico da Ælfwine/Eriol durante la sua permanenza in Valinor. 
 tre frammenti degli Annali di Valinor di 70, 168 e 30 versi di lunghezza. La seconda versione indica Ælfwine/Eriol come autore.
 un frammento degli Annali del Beleriand'' di 105 versi.

Note

Collegamenti esterni 
 

Opere di J. R. R. Tolkien sulla Terra di Mezzo